Waterbury (Connecticut)
Waterbury (Nebraska)

Desambiguações de topônimos